Incentive har flere betydninger:

 Incentive AB – svensk investeringsfirma
 Incentive A/S – dansk investeringsfirma
 Incentive Software – britisk producent af computerspil